Der BMW AHG Cup 2017 war ein Tennisturnier für Damen in Horb am Neckar. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 25. bis 30. Juli 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Horb am Neckar